Ewa Mańkowska-Grin (ur. w 1964 r. w Krakowie) – polska artystka malarka.

Życiorys 
Córka architekta Tomasza Mańkowskiego i żona Irka Grina.

W latach 1984–1989 studiowała na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Juliusza Joniaka, a w latach 1987–1988 na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Tsukuba w Japonii. W latach 1990–1991 była stypendystką rządu japońskiego i na tej samej uczelni studiowała podyplomowo. Wystawiała m.in. w Nowym Jorku, Tokio, Tsukubie (Japonia), Velmarze (Niemcy) i Pradze. W 1989 roku zdobyła II nagrodę Przeglądu Sztuki Młodych w Krakowie.

Ewa Mańkowska jest właścicielką Wydawnictwa EMG, którego nakładem ukazują się książki z serii Polska Kolekcja Kryminalna.

Dorobek artystyczny

Wystawy indywidualne 
 2013 – Mleczarnia, Wrocław
 2013 – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin
 2011 – Alchemia, Kraków
 2010 – Cafe Kulturalna, Warszawa
 2010 – Dwór Karwacjanów, Gorlice
 2008 – Austeria, Budapeszt
 2008 – Instytut Mikołowski, Mikołów
 2008 – Alchemia, Kraków
 2006 – Mleczarnia, Wrocław
 2005 – Galeria Pryzmat, Kraków
 2002 – Teatr Lubuski, Zielona Góra
 2002 – Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury, Żary
 2002 – „Portrety” Klezmer-Hois, Kraków
 2001 – Galeria Brama, Warszawa;
 2001 – Galeria Pro Arte, Oświęcim;
 1999 – Galeria z Rączką, Kraków;
 1997 – Galeria z Rączką, Kraków;
 1995 – Galeria Kameleon, BWA, Częstochowa;
 1995 – Galeria z Rączką, Kraków (z A. Niedobą i S. Tabiszem)
 1993 – Galeria Brama, Warszawa;
 1993 – Galeria Format, Kraków;
 1991 – Galeria Centrum, Nowa Huta, Kraków;
 1991 – Rathausgalerie, Vellmar, Niemcy;
 1991 – Tsukuba University Hall, Tsukuba, Japonia;
 1989 – Galeria Forum, Kraków;
 1988 – Galeria GTO, Kraków;
 1988 – Annex Gallery, Tsukuba, Japonia.

Wystawy zbiorowe 
 2001 – „Malarze związani z dzielnicą Kazimierz”, kawiarnia artystyczna „Alef”, Kraków
 2001 – „Krypta u Pijarów”, Kraków;
 2000 – Galerie Kunen, Dulmen, Niemcy;
 1996 – „Krąg”, BWA – Włocławek, Olsztyn, Zielona Góra, Bielsko-Biała (Galeria Bielska);
 1996 – „Spotkanie”, z A.Niedobą i St. Tabiszem, Galeria z Rączką, Kraków;
 1995/96 – „Krąg”, BWA – Kraków, Włocławek, Olsztyn, Zielona Góra, Bielsko-Biała (Galeria Bielska)
 1995 – „Obrazki”, Galeria z Rączką, Kraków;
 1993 – „Krakowski Spleen”, Galeria ZPAP, Warszawa;
 1993 – Aukcja Współczesnego Malarstwa Polskiego, Konsulat Polski, Nowy Jork;
 1992 – „Salon Malarstwa”, Kraków;
 1991 – Instytut Kultury Polskiej, Praga;
 1991 – Ueno Metropolitan Museum, Tokio;
 1990 – Tsukuba Museum of Art, Tsukuba, Japonia;
 1990 – Festiwal Polskiej Sztuki Współczesnej, Szczecin;
 1990 – Triennale Portretu, Radom;
 1990 – Pałac Pod Baranami, Kraków
 1989 – BWA, Rzeszów;
 1989 – II Przegląd Sztuki Młodych.

Linki zewnętrzne 
 

Polscy malarze
Urodzeni w 1964